Ermenault ist der Familienname folgender Personen:

 Corentin Ermenault (* 1996), französischer Radsportler
 Philippe Ermenault (* 1969), französischer Radrennfahrer